«На́ция Z» () — американский постапокалиптический телесериал, сочетающий в себе тему зомби-апокалипсиса, дорожных приключений и фронтирную романтику Дикого Запада.

Первый сезон стартовал на канале Syfy 12 сентября 2014 года и содержал 13 серий. Осенью того же года Syfy объявил о продлении сериала на второй сезон.

Второй сезон стартовал 11 сентябре 2015 года. 6 ноября 2015 года сериал был продлён на третий сезон.

Третий сезон стартовал 16 сентября 2016 года. 29 ноября 2016 года сериал был продлён на четвёртый сезон.

Четвертый сезон стартовал 29 сентября 2017 года.  21 декабря 2017 года сериал был продлён на пятый сезон.

Пятый сезон стартовал 5 октября 2018 года. 
22 декабря 2018 года после пятого сезона сериал был закрыт.

В России сериал транслируется на телеканале Sony Sci-Fi с 20 августа 2018 года.

Сюжет 
Действие сериала происходит спустя три года после того, как зомби-вирус уничтожил большую часть населения США. Группа выживших должна провезти Элвина Мёрфи, единственного человека, который был укушен зомби, но при этом не обратился в зомби сам, через тысячи миль из Нью-Йорка в Калифорнию, где располагается секретная лаборатория, ожидающая анализа его крови. Антитела его организма — последняя надежда для человечества на вакцину против обращения в зомби. Однако за время путешествия состояние Мёрфи изменяется: он становится внешне похож на зомби. Благодаря этому он может смело общаться с зомби, развивает связь внутри их сообщества и даже может заставить многих из них выполнять свои приказы. Одновременно с этим у него просыпается дар телепата. Но после такого преображения Мёрфи уже не желает спасать человечество, ему хочется получить гибрид из зомби и людей — новую нацию Z.

Актёры и персонажи 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Главные роли

Второстепенные роли

Производство 
Продюсированием сериала занимались студии The Asylum и North By Northwest. 29 июня 2014 года было объявлено, что съёмки первого сезона велись в городе Спокан (штат Вашингтон).

Бюджет первого сезона составлял около $700,000 на каждый эпизод.

Эпизоды

Связанные проекты

Кроссовер с Акульим торнадо 
Лейтенант Роберта Уоррен является эпизодическим персонажем в фильме «Акулий торнадо 3», выпущенном в июле 2015 года. В свою очередь, в эпизоде «Милый дом, милый зомби» первого сезона сериала «Нация Z», Уоррен наблюдая за торнадо, несущим зомби, замечает: «Они не акулы!»

В фильме 2017 года «Акулий торнадо 5: Глобальное роение» в эпизодической роли появился Док из сериала «Нация Z».

Приквел 
19 июля 2018 года сообщалось, что Netflix выпустит спин-офф приквел сериал «Чёрное лето» (Black Summer), события которого будут происходить в той же вселенной, что и сериала «Нация Z». Новый проект расскажет о самом тяжёлом периоде зомби-апокалипсиса, названном «Чёрным летом».

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы США, завершённые в 2018 году
Программы телеканала Syfy
Драматические телесериалы США
Комедийно-драматические телесериалы США
Телесериалы про зомби
Телесериалы на английском языке